Schörl bezeichnet:

 ein Mineral aus der Turmalingruppe, siehe Schörl (Mineral)

Schörl ist der Familienname von:

 Margarete Schörl (1912–1991), österreichische Kindergartenpädagogin